AEW TBS Championship – tytuł mistrzowski dla kobiet profesjonalnego wrestlingu stworzony i promowany przez amerykańską federację All Elite Wrestling (AEW). Jest jednym z dwóch mistrzostw przeznaczonych dla kobiet w tej organizacji, obok AEW Women’s World Championship. Jako drugorzędne mistrzostwo kobiet promocji, reprezentuje swoją nazwą stację telewizyjną TBS, na której emitowany jest flagowy program AEW – Dynamite. Inaguracyjną mistrzynią była Jade Cargill.

Historia

Powstanie 
W maju 2021 ogłoszono, iż program AEW Dynamite, który jest czołową, cotygodniową produkcją federacji All Elite Wrestling, począwszy od stycznia 2022, będzie emitowany za pośrednictwem sieci telewizyjnej TBS, w zamian za dotychczasowe usługi stacji TNT. Zaprzeczono jednak, że nazwany mianem TNT tytuł TNT Championship zmieni swoją nazwę na skutek przeniesienia programu. W zamian wprowadzono drugorzędne mistrzostwo kobiet – TBS Championship, którego nazwa wyraźnie odwołuje się do programu TBS. Oficjalne ogłoszenie mistrzostwa odbyło się 6 października 2021, podczas transmisji odcinka Dynamite, gdzie ukazano projekt pasa mistrzowskiego. Ogłoszono następnie turniej z udziałem 12 zawodniczek, które miałyby mierzyć się ze sobą o miano mistrzyni inauguracyjnej.

Turniej inauguracyjny (2021–2022) 
W turnieju wzięło udział 12 zawodniczek, z czego cztery automatycznie dostały się do ćwierćfinałów, mierząc się z kobietami, które awansowały w pierwszej rundzie. W finale Jade Cargill zatriumfowała nad Ruby Soho na pierwszym odcinku Dynamite, emitowanym za pośrednictwem TBS, 5 stycznia 2022.

Panowania

Przypisy 

Tytuły mistrzowskie w AEW